Куяновский сельский совет () — входит в состав
Белопольского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Куяновка
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Куяновка 
 с. Иосипово 
 с. Новопетровка 
 с. Павловское 
 с. Червановка

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Ващенки

Примечания